Gelin steht für:

 Gelin (Film), türkischer Film von Lutfi Akad

Gelin ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Gelin (1902–1960), Bibelwissenschaftler
 Giveton Gelin (* 1999 oder 2000), bahamaischer Musiker des Modern Jazz
 Jean-Marie Gelin (1740–1802), französischer Politiker
 Octave Gelin (1874–1932), französischer Architekt

Siehe auch:
 Gélin